Atherley est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Arthur Atherley (1772-1844), homme politique whig anglais
Llewellyn Atherley-Jones (1851-1929), homme politique libéral britannique

Toponyme

Atherley, ancien canton de l'Ontario, aujourd'hui 

Homonymie de patronyme